WKW ist die Abkürzung für:

 Wasserkraftwerk
 das Unternehmen Walter Klein Wuppertal
 den Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie
 werkenntwen, ein ehemaliges soziales Netzwerk
 Warenhandel Karl Wlaschek, siehe Billa

WKW